Mecúfi é uma povoação moçambicana, sede do distrito de Mecúfi, província de Cabo Delgado. 

De acordo com o censo de 1997, a povoação tem 8.286 habitantes.

Localidades de Moçambique